Фёдор Иванович
 Фёдор I Иоаннович (1557—1598) — царь всея Руси и великий князь Московский с 18 (28) марта 1584 года.
 Фёдор Иванович — князь пронский с 1430.
 Фёдор Иванович — последний удельный князь елецкий.
 Фёдор Иванович (князь муромский)
 Фёдор Иванович (ум. 1330) — удельный князь стародубский с 1315 года, сын князя стародубского князя Ивана Михайловича.
 Фёдор Иванович (ум. 1380) — князь Тарусский.
 Фёдор Иванович (князь юхотский)
 Фёдор Иванович Мордка — один из князей ярославских на московской службе в Твери.
 Фёдор Иванович Боровский (ум. 1520/1521) — удельный князь Пинский (1501—1520) и Клецкий (ок. 1503—1520).
 Фёдор Иванович Сабур — костромской землевладелец, боярин при великом князе Василии I Дмитриевиче.